Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1955 года собрал 13 участников.

 — Рейнир Корнелис Келлер .

 — Хенк Ларос.

 — Хенк Киннеген и Хенк Беке.

Дополнительный турнир 
Два игрока — Хенк Ларос и Рейнир Корнелис Келлер закончили турнир на первом месте с 15 очками. Чтобы определить, кто является чемпионом Голландии, они сыграли матч, завершившийся вничью, затем второй, также не выявивший победителя. Тогда принято решение играть до первой победы. Рейнир Корнелис Келлер выиграл и завоевал тринадцатый национальный титул.

Результаты

Ссылки 

 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1955 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1955 году